aminokwasy:
 kwas δ-aminowalerianowy, 
 norwalina, 
 walina, 

inne:
 azotyn izoamylu, 
 N,N,N-trimetyloglicyna,